Майкл Панке () — американский писатель, сценарист, посол США во Всемирной торговой организации.

Биография 
Панке родился и вырос в Торрингтоне, Вайоминг. У него есть младший брат Тим и сестра Эми. В детстве увлекался пешими туристскими походами, рыбалкой, охотой, стрельбой. Подростком Майкл проработал около трех лет в Форт-Ларами —  сохранившиеся сооружения крепости, которая в XIX веке была также важным торговым и дипломатическим центром, имеют статус исторического памятника национального значения и находятся на попечении Службы национальных парков. 

Майкл Панке учился в Массачусетском университете в Амхерсте, позже перешел в Университет имени Джорджа Вашингтона, чтобы получить высшее образование со степенью в области международных отношений.

Позже получил степень доктора права Юридической школы Корнелла, где специализировался на торговом праве и был избран главным редактором журнала международного права Корнелла.

Известные работы 
Из-под пера Майкла Панке вышло несколько книг; из них наиболее известен роман «Выживший» (The Revenant, 2002), по которому Алехандро Г. Иньярриту снял в 2015 году одноимённый фильм с участием Леонардо Ди Каприо.

Примечания

Ссылки 
 Посол Майкл Панке, заместитель USPTR
 Майкл Панке на HarperCollins
 Книги Майкла Панке в Goodreads
 Maxim Magazine
 Washington Post
 

Постоянные представители США при ВТО
Выпускники Школы международных отношений (Университет Джорджа Вашингтона)
Выпускники Школы права Корнеллского университета
Выпускники Корнеллского университета